Narasingapuram (Ranipet), een plaats in India
Narasingapuram (Salem), een plaats in India